Успе́нка () — село на Украине, находится в Амвросиевском районе Донецкой области. C августа 2014 года находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
К югу и востоку от села проходит граница между Украиной и Россией. Расположено на реке под названием Крынка, в четырёх километрах от границы с Россией (Ростовская область, пограничный пропускной пункт «Успенка»).

Соседние населённые пункты по странам света 
С: Калиновое (выше по течению Крынки), Житенко

СЗ: Нижнекрынское, Сергеево-Крынка (выше по течению Крынки)

СВ:  Маныч, Камышеваха

З: Лисичье, Квашино

В: —

ЮЗ: Степное

ЮВ: Катериновка (ниже по течению Крынки)

ЮЮЗ: Авило-Успенка (Российская Федерация)

История 
Знаменитая Успенская церковь была взорвана в конце семидесятых.

В августе 2014 года после ожесточённых боёв с частями ВСУ село и контрольно-пропускной пункт были захвачены  военными формированиями ДНР. В ходе конфликта все объекты КПП были повреждены и посечены осколками.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1 478 человек.

Местный совет 
Село Успенка — административный центр Успенского сельского совета.

Адрес местного совета: 87371, Донецкая область, Амвросиевский район, с. Успенка, ул. Октябрьская.

Примечания

Ссылки 
 Успенка на сайте Верховной Рады Украины 
 Успенка на сайте «История городов и сёл»

Населённые пункты Амвросиевского района